Церковь Святого Духа () — римско-католическая церковь, расположенная в центре баварского города Ландсхут; здание, относящееся к приходу церкви Святого Мартина, было построено по проекту архитектора Ганса фон Бургхаузена в 1407—1461 годах и достраивалось уже в XVI веке.

История и описание

См. также 
 Больница Святого Духа
 Церковь Святого Мартина в Ландсхуте
 Церковь Святого Духа (Мюнхен)

Примечания

Литература 
 Hans Bleibrunner: Landshut. Die altbayerische Residenzstadt: Ein Führer zu ihren Sehenswürdigkeiten. Landshut: Verkehrsverein Landshut e.V. 1988.
 
 Georg Spitzlberger: Heiliggeistkirche Landshut, München, Zürich 1991.

Ссылки 
 

Достопримечательности Ландсхута
Католические храмы Ландсхута
Здания и сооружения, заложенные в 1407 году
Здания и сооружения, построенные в 1461 году